Парцхаладзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Парцхаладзе, Мераб Алексеевич — грузинский композитор.
  (род. 1976) — грузинский политик.